Kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 1994 involverade totalt 147 lag som tävlade om 24 platser. USA fick en plats som värd för mästerskapet och Tyskland fick en plats som regerande mästare. Det fanns därmed 22 platser kvar att spela om för de andra lagen.

AFC (Asien)

Omgång 1

Omgång 2

Caf (Afrika

Omgång 1

Omgång 2

Grupp C

Concacaf (Nord- och Centralamerika samt Karibien)

Preliminära omgångar
Preliminär omgång 1

Preliminär omgång 2

Omgång 1

Omgång 2

Omgång 3

Conmebol (Sydamerika)

OFC (Oceanien) 

Australien vann det oceaniska kvalet och gick vidare till kval mot tvåan i den nord-/centralamerikanska och karibiska gruppen, Kanada. Kvalet vanns av Australien som därmed kvalificerade sig för ytterligare ett kval mot Argentina från den sydamerikanska gruppen, ett kval som vanns av Argentina som därmed kvalificerade sig för VM-slutspelet.

Omgång 1

Omgång 2

Uefa (Europa)

Interkontinentala kvalspel

Concacaf mot OFC

OFC mot Concacaf

Källor